Місячний сарос 135 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що заходить. Вона почалась 13 квітня 1615 року, коли Місяць ледь торкнувся південного краю земної півтіні, і завершиться 18 травня 2877, коли Місяць востаннє торкнеться її північного краю. Серія містить 71 затемнення, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1262 роки.

Серія містить 23 повних затемнення від 7 листопада 1957 до 6 липня 2354, 10 часткових перед повними від 20 липня 1777 до 28 жовтня 1939 і 7 часткових після повних від 16 липня 2372 до 19 вересня 2480.

Попереднім у серії було повне затемнення 10 грудня 2011 і наступним буде також повне 20 грудня 2029.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 37-е, яке відбудеться 12 травня 2264 і триватиме 106,2 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 135 

Місячні сароси